Бял-Извор — название населённых пунктов.

Болгария 
 Бял-Извор — село в Кырджалийской области, входит в общину Ардино.
 Бял-Извор — село в Старозагорской области, входит в общину Опан.